Královna může být:

 královna – panovnice
 královna – manželka krále
 královna manželka
 královna (hmyz) – pohlavní kasta sociálního hmyzu (viz eusocialita)
 dáma (šachy), též královna – nejsilnější figura v šachu
 královna (karty) – hrací karta
 Panna Maria Královna, též Královna nebes, Královna míru atd. – tituly Panny Marie
 královna krásy, vítězka soutěže krásy, viz např. Soutěže krásy v Československu, Česku a Slovensku, Miss World atd.

vlastní jména
 Královna (Neustupov), část obce Neustupov v okrese Benešov
 Srdcová královna – česká hudební skupina

umělecká díla a fiktivní postavy
 Sněhová královna, pohádka a postava z pohádky Hanse Christiana Andersena, viz též rozcestník
 Africká královna – britsko-americký film z roku 1951 režiséra Johna Hustona
 Jezerní královna – česko-německý film režiséra Václava Vorlíčka z roku 1998
 Královna (film, 2006) – britský film o britské královně Alžbětě II. z roku 2006
 Královna Kristýna (film, 1933) – americký film z roku 1933
 Královna Margot (film, 1994) – koprodukční film z roku 1994
 Šašek a královna'' – český film z roku 1987 režisérky Věry Chytilové natočený podle stejnojmenné divadelní hry Boleslava Polívky

jiné rozcestníky
 Královna Viktorie (rozcestník) – více různých významů (rozcestník)
 Královna Alžběta – více různých významů (rozcestník)
 Ledová královna – více významů

Související články 
 král

Externí odkazy